La famille de Gorostarzu est une famille française d'origine basque. Elle s'est distinguée avec Charles, André, Bertrand et Patricia de Gorostarzu.

Historique 
Venant du Baztan en pays de Navarre, elle s'établit sur le versant français des Pyrénées, à Espelette, au début du , puis à Saint-Vincent-de-Tyrosse dans les Landes, peu avant la Révolution française.

Liens de filiation entre les personnalités notoires 

Non rattachée :
 Patricia de Gorostarzu (1962), photographe.

Alliances 
Les principales alliances de la famille de Gorostarzu sont : Martel, de Bourdoncle de Saint-Salvy, de Maupeou d'Ableiges, O'Quin, etc.

Notes et références

Article connexe
 Liste de familles subsistantes d'ancienne bourgeoisie française

Famille de Gorostarzu